Зимовка:

 Зимо́вка — место, где проводят зиму, а также само существование в зимний сезон; антоним: летовка.

Топоним 
 Зимовка — село в городском округе Барнаул Алтайского края, упразднено в 2005 г.
 Зимовка — посёлок в Койгородском районе Республики Коми.
 Зимовка — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма.
 Зимовка — посёлок в Атюрьевском районе Мордовии.
 Зимовка — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.

См. также 
 «Зимовка во льдах» 
 Зимовник 
 Зимовники
 Зимовенька